Cassola heißt
 Cassola (Venetien), Ortschaft in Italien

Cassola ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Cassola (* 1953), italienischer Politiker und Literaturwissenschaftler
 Carla Cassola (1947–2022), italienische Schauspielerin, Sängerin und Synchronsprecherin
 Carlo Cassola (1917–1987), italienischer Schriftsteller
 Francesca Cassola (* 1980), italienische Schauspielerin und Radioregisseurin
 Luigi Cassola (ca. 1480 – ca. 1560), italienischer Dichter

Siehe auch:
 Casola
 Cazzola
 Casasola